

Trasporti 
 Disco volante – tipologia di velivolo tattico e da trasporto a decollo e atterraggio verticale
 Alfa Romeo Disco Volante – modello di automobile Alfa Romeo 
 Disco Volante – modello di motocicletta MV Agusta
 Disco Volante – yacht che compare in uno dei film di James Bond

Altro 
 Disco volante – sinonimo usato a livello popolare per gli avvistamenti di UFO (oggetti volanti non identificati)
 Il disco volante – film del 1964 diretto dal regista Tinto Brass
 Disco volante – album discografico dei Mr. Bungle
 Disco volante – orologio del 1960 di Girard-Perregaux
 Dischi volanti – tipo di pasta